Ernst-Reuter-Preis steht für:
 Ernst-Reuter-Preis, ein bis 1991 vom damaligen Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen verliehener Rundfunkpreis
 einen seit 1985 an der Freien Universität Berlin verliehenen Preis für herausragende Dissertationen

Siehe auch:
 Ernst-Reuter-Plakette des Senats von Berlin